

Cinema 
 Il cliente (The Client) – film del 1994 diretto da Joel Schumacher
 Il cliente (Forušande) – film del 2016 diretto da Asghar Farhadi

Letteratura 
 Il cliente (The Client) – romanzo di John Grisham del 1993

Televisione 
 Il cliente (The Client) – serie televisiva statunitense
 Il cliente – episodio della quarta stagione di Life Bites - Pillole di vita
 Il cliente (The Client) – episodio della seconda stagione di The Office
 Il cliente (William, Tell) – episodio della prima stagione di Will & Grace